Webber är ett efternamn.

Personer med efternamnet
 Andrew Lloyd Webber (1948–), en brittisk musikalkompositör, teater- och filmproducent samt författare
 Chris Webber (1973–), amerikansk före detta basketspelare
 Diane Webber (1932–2008), en amerikansk fotomodell och skådespelare
 Joseph Webber Jackson (1796–1854), en amerikansk politiker och jurist
 Julian Lloyd Webber (1951–), en brittisk cellist och kompositör
 Mark Webber (1976–), en australisk racerförare
 Peter Webber (1968–), en brittisk filmregissör
 Saskia Webber (1971–), en amerikansk fotbollsspelare
 Åsa Webber (1970–), Sveriges biträdande ständiga representant till EU

Se även 
 Weber